Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1975/1976  — XLIII чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с декабря 1975 года по март 1976 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1975/1976 года принимали участие 12 команд: ленинградский «Спартак», московские ЦСКА и «Динамо», тбилисское «Динамо», каунасский «Жальгирис», тартуский «Калев», киевский «Строитель», минский РТИ, вильнюсская  «Статиба», свердловский «Уралмаш», рижский СКА и ереванский СКИФ.

Составы команд 
Спартак (Ленинград) С.Алексеенко, В.Арзамасков, А.Белов, А.Большаков, В.Братанчук, А.Гансон, И.Денисов, В.Земцов, Г.Капустин, С.Кузнецов, А.Макеев, А.Мелешкин, С.Некрасов, Ю.Павлов, А.Петров, А.Родохлеб, А.Семёнов, М.Силантьев, И.Сталоверов, А.Шальнёв, А.Ягубкин, В.Яковлев. Тренер – Владимир Кондрашин.

ЦСКА (Москва) Г.Авдеев, С.Белов, В.Гомельский, А.Гусев, А.Дудоров, Н.Дьяченко, И.Едешко, С.Ерёмин, А.Жармухамедов, Е.Коваленко, С.Коваленко, Н.Ковыркин, С.Кретов, В.Милосердов, В.Петраков, А.Ширшов, С.Ястребов. Тренер – Александр Гомельский.

Динамо (Москва) А.Агапеев, С.Артамонов, А.Бахирев, А.Блик, А.Болошев, А.Гончаров, Ю.Гончаров, В.Жигилий, Викт.Кравченко, А.Левиков, В.Морозов, Ан.Попков, А.Сидякин, А.Сологуб, В.Федоринов, Н.Фесенко, А.Харченков. Тренер – Евгений Алексеев.

Динамо (Тбилиси) Г.Бичиашвили, Л.Гулдедава, Н.Дерюгин, И.Джанашия, В.Джгереная, Ю.Дзидзигури, З.Карабаки, К.Кахиани, М.Коркия, Н.Коркия, Д.Магалтадзе, Т.Пицхелаури, Ю.Пулавский, З.Саканделидзе, Н.Чейшвили, Т.Чихладзе, Л.Чхиквадзе. Тренер – Леван Мосешвили.

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, Э.Василяускас, А.Желнис, Л.Жукайтис, А.Жукаускас, С.Йовайша, В.Крауялис, А.Лауритенас, А.Линкявичус, В.Масальскис, С.Паткаускас, М.Паулаускас, Э.Паулаускас, К.Петронайтис, В.Урба, Р.Чивилис, Т.Шешкявичус, А.Шидлаускас, И.Юркшайтис. Тренер – Стяпас Бутаутас.

Калев (Тарту) Э.Берес, Ю.Варул, А.Крикун, Я.Лентсиус, Ю.Метсалу, С.Павлов, Р.Покла, Т.Рандала, Л.Ребане, Я.Салуметс, Т.Сельке, А.Сыбер, А.Таммисте, М.Тикс, П.Томсон, В.Филатов. Тренер – Аугуст Сокк.

Строитель (Киев) А.Белостенный, А.Боев, А.Голубев, А.Здрак, В.Землянухин, Ф.Клюев, В.Кобзев, А.Кравчук, П.Лушненко, С.Лыско, В.Мартынов, А.Михайлов, В.Придатченко, Р.Рыжик, В.Рыжов, А.Сальников, В.Смольяков, В.Ткаченко, В.Хомич, А.Юрченко. Тренер – Вадим Гладун.

РТИ (Минск) В.Акимов, П.Беликов, В.Гузик, А.Жедь, В.Зубович, Е.Ковалёв, Вл.Кравченко, Е.Кравченко, Н.Красницкий, А.Ладутько, Ал.Попков, А.Радюк, Г.Титков, К.Шереверя, А.Шукшин. Тренер – Иван Панин*, Григорий Гольфанд.

Статиба (Вильнюс) В.Базилевский, В.Балочка, В.Балтушка, С.Будвидис, А.Вайткус, Р.Гирскис, С.Дейманцявичус, Й.Казлаускас, Э.Кайрис, М.Карнишовас, Э.Лукаускас, О.Моисеенко, Э.Нармонтас, А.Павилонис, В.Палёнис, В.Прокоп, В.Таролис, В.Чяпас. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

Уралмаш (Свердловск) А.Базюкас, А.Будылин, В.Гаврилов, С.Голяш, С.Дымань, М.Жуланов, Вл.Иванов, А.Ковалёв, А.Концевой, В.Коростелёв, И.Мишаков, А.Мышкин, В.Панькив, Е.Пученкин, В.Рогов, Ю.Серенков, К.Смирнов, А.Старшинов, С.Степанов, А.Трубин. Тренер – Александр Кандель.

СКА (Рига) Р.Абельянов, В.Андрюнас, Р.Баярс, А.Бирзе, Р.Валакс, В.Викторов, Г.Гавриш, И.Гидайтис, С.Гончаренко, И.Жвигурс, В.Иванов, Р.Калвиньш, В.Калниньш, Г.Камбала, Ю.Кузьмин, А.Симанович, В.Синявский, К.Стрелис, Я.Эглитис. Тренер – Валентин Мельничук. 

СКИФ (Ереван) Э.Агасарян, Г.Амирханян, А.Арутюнян, Э.Арутюнян, В.Власов, В.Гегамян, Е.Давтян, Г.Даниелян, В.Застухов, С.Мхитарян, А.Ншанян, А.Ромянц, К.Саакян, В.Солахян, А.Тухикян. Тренер – Константин Вартанян.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1975/1976 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1975/1976 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

1976 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1976 году
Чемпионаты СССР в 1975 году